

Lokalizacje

Francja 
Dawna nazwa miejscowości:
 Lemud

Iran 
 Mud – miasto

Niemcy 
 Mud – rzeka, dopływ Menu

Inne 
 Mud – brytyjska grupa muzyczna

Zobacz też 
 MUD